Abbey Road — álbum lançado pela banda britânica The Beatles
 Abbey Road Studios — estúdio em Londres
 Abbey Road (rua) — rua em Westminster, Londres